Anders Frederik Gjesing (født 8. marts 1977) er en dansk politiker, erhvervsmand og foreningsleder.

Anders Frederik Gjesing er student fra Haderslev Katedralskole, cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og Executive MBA fra CBS. Han var i perioden 1999-2000 formand for Københavnsafdelingen af Frit Forum, den socialdemokratiske studenterorganisation.

Han blev valgt til byrådet i Næstved Kommune ved valget den 16. november 2021 for Socialdemokratiet. Han er bestyrelsesformand for NK-Forsyning A/S og Envafors A/S samt medlem af bestyrelserne for Næstved Havn og Næstved Erhverv.

Han er medlem af Frivilligrådet (nedsat af Socialministeren), medlem af Komiteen for god ledelse i den frivillige sociale sektor, landsformand for foreningen Cykling uden alder og medlem af bestyrelsen for Hjerteforeningen.

Anders Frederik Gjesing driver rådgivningsvirksomheden Gjesing Consult og er tillige bestyrelsesformand for Get Visual A/S. Han har tidligere været kommunikationschef i Dansk Metal samt Public Affairs Manager i hhv. Danske Bank Koncernen og PBS A/S.